Alexander Uschakow (russ. Александр Ушаков) ist der Name folgender Personen:

* Alexander Andrejewitsch Uschakow (* 1948), sowjetischer Biathlet
 Alexander Wladimirowitsch Uschakow (* 1979), russischer Bobsportler